Dorfkirche Grünow steht für:

 Dorfkirche Grünow (bei Prenzlau) in der Gemeinde Grünow (bei Prenzlau), Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Dorfkirche Grünow (Mecklenburg) in der Gemeinde Grünow (Mecklenburg), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfkirche Grünow (Schwedt/Oder) im Ortsteil Grünow (Schwedt/Oder) der Stadt Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark, Brandenburg